Elisabeth Andreasson – cantante norvegese
 Marcus Andreasson – ex calciatore svedese, difensore
 Rikard Andreasson – ex fondista svedese